ТГИ — многозначная аббревиатура:
 ТГИ — главный инженер службы локомотивного хозяйства
 ТГИ — твердые горючие ископаемые
 ТГИ — текстово-графическая информация
 ТГИ — территориальный градостроительный институт
 ТГИ — Трансгазинвест
 ТГИ — «Турция — Греция — Италия» (проект нефтепровода)

См. также 
  — аббревиатура латиницей